Gerhardsberg ist der Name folgender Orte:

 Gerhardsberg (Etzelwang), Ortsteil der Gemeinde Etzelwang, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Gerhardsberg (Kürten), Ortsteil der Gemeinde Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Gerhardsberg (Gemeinde Zell), Ortschaft der Gemeinde Zell am Pettenfirst, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Geraardsbergen (deutscher Name: Gerhardsberg), Stadt in der Provinz Ostflandern, Belgien

Gerhardsberg ist der Name folgender Berge:

 Gerhardsberg (Burgwald), , Berg im Burgwald, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Gerhardsberg, , deutscher Name des Gellértberges im Stadtgebiet von Budapest, Ungarn